Зубани () — село, Зубаневский сельский совет, Глобинский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5320683201. Население по переписи 2001 года составляло 534 человека.

Село указано на карте частей Киевского, Черниговского и других наместничеств 1787 года.

В Центральном Государственном Историческом Архиве Украины в городе Киеве есть исповедная ведомость за 1764 год.

Является административным центром Зубаневского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Романовка и Руда.

Географическое положение 
Село Зубани находится на левом берегу реки Хорол, выше по течению на расстоянии в 6 км расположено село Радаловка, ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Романовка, на противоположном берегу — село Иваново Селище. Вокруг села проходит несколько ирригационных каналов. Через село проходит автомобильная дорога .

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 ООО «Лан-2007».
 ЧП «Зубани».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания